Richard Rush – politico  statunitense
 Richard Rush – regista cinematografico statunitense